Přibram ist eine aus Prag stammende Familie. Zu ihr gehörten und gehören Mediziner, Juristen, Kaufleute, Universitätsprofessoren und weitere Persönlichkeiten.

Schreibweisen 

Es gibt verschiedene Schreibweisen. Die älteste bekannte ist Pribram in Geburts- und Sterbeeinträgen im 18. Jahrhundert, selten auch Przibram. Im 19. Jahrhundert findet sich meist Přibram, nur sehr selten die korrekte tschechische Schreibweise Příbram.
Die in die USA und andere Länder ausgewanderten Nachkommen schrieben sich Pribram, was eine andere Aussprache zur Folge hat.

Der Name leitete sich wahrscheinlich vom slawischen Vornamen Pribram oder von der Stadt Příbram her.

Geschichte 

Die ältesten Familienmitglieder mit diesem Namen (also väterliche Linie) sind seit dem späten 16. Jahrhundert in Prag bekannt.   Sie waren jüdisch und trugen  Vornamen wie Jacob, Loeb Chaim oder Rachel.

Die erste Person, über die auch weitere biographische Angaben bekannt sind, ist Emanuel Pribram (1812–1872), der Vorsitzender des Vereins praktischer Ärzte in Prag. Zwei seiner Söhne und fünf Enkel wurden Universitätsprofessoren in Prag, Deutschland, Österreich und den USA, ein Enkel war ein Klassenkamerad von Franz Kafka.

Nachkommen leben jetzt in den USA und weiteren Ländern.

Stammbaum (Auszug) 

Angegeben sind nur einige prominente männliche Familienmitglieder. Die Angaben folgen den Todesanzeigen der betroffenen Personen.

Literatur 
 Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Teil III. Oldenbourg, München 1985, Neuauflage 2000. S. 312–313, mit acht Kurzbiographien

Weblinks

Einzelnachweise 

Individuelle Familie